В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Irish Open 1973, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1973, Маргарет Корт здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Вейд 6-2, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Маргарет Корт (Переможниця)
 Вірджинія Вейд (фінал)
 Карен Крантцке (чвертьфінал)
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Irish Open